Naohideales är en ordning av svampar. Naohideales ingår i klassen Cystobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Naohideales